Polska dywizja pancerna
 16 Kaszubska Dywizja Pancerna

Niemiecka dywizja pancerna
 16 Dywizja Pancerna (III Rzesza)

Amerykańska dywizja pancerna
 16 Dywizja Pancerna (USA)